Horești se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Horești - localitate centru de comună în raionul Fălești
 Horești - localitate centru de comună în raionul Ialoveni

Vezi și 
 Horea (dezambiguizare)
 Horia (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova